Тери:

 Тери — исчезнувшее село в Кировском районе Республики Крым.
 Тери, Эдён (1890—1981) — венгерский гимнаст.
 Тери ГЭС — крупный гидроузел на реке Бхагиратхи на севере Индии.